Roman I. je jméno více panovníků:

 Roman (papež) († 897) – papež v roce 897
 Roman I. Lakapenos († 948) – byzantský císař v letech 920–944
 Roman I. Bulharský († 997) – bulharský car v letech 976–997
 Roman I. Moldavský – moldavský vojvoda v letech 1391–1394, zakladatel města Roman

Rozcestníky - panovník